A Associação Regional de Futebol de Santiago Norte (ARFSN) é o organismo, filiado à Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF), que tutela as competições, clubes e atletas do norte de ilha de Sanitago. O sede localizado em cidade de Assomada. O associação compromir-se de norte da ilha, os municípios de Santa Catarina, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, São Miguel, São Salvador do Mundo e Tarrafal.

História
A ARFSN foi fundada em 1988. Hoje consiste-se 22 clubes. Aproximamente seis clubes foi registrado e presentamente não disputado uma jogo.

Até 2002, co-existado com Associação Regional de Futebol de Santiago (ARFS). Em 2010, todos o clubes baseado de concelho de São Domingos (incluido Andorinha e Os Garridos) transferado após de zona norte ver zona sul.

Clubes afiliados
ADEC - Calheta
AJAC (São Miguel)
Desportivo de Assomada
Beira-Mar (Tarrafal)
Benfica (Santa Cruz)
AEF Chão Bom (ou Tchon Bom ou Txon Bon)
GD Calheta
CDC Dangerous de Poilão
Delta Cultura FC - Tarrafal
Esperança FC - Calheta de São Miguel
Estrela dos Amadores (Tarrafal)
Flor Jovem da Calheta (São Miguel)
Grémio Desportivo de Nhágar
Inter Cutelo de Salina
Juventude FSM - Calheta de São Miguel
Associação Juventus (Assomada)
AD Portas Abertas
GD Santa Cruz
São Lourenço FC
Scorpions (Santa Cruz)
União Picos
Varandinha (Tarrafal)

Clubes absentes e antigas
Os Amigos - Assomada
Juventude de Assomada
Barcelona (Tarrafal)
Fontes
Associação Nhagar
Real Júnior (Chão Bom/Tarrafal)

Competições
A Associação Regional de Futebol de Santiago Norte  (ARFSN) organiza os Campeonatos Regionais de Futebol, Basquete  e Futsal para todos os escalões etários: Seniores, Juniores e Juvenis. Desde 2018, o setor de basquete foi relinquado e junto com ARBSN (Associação Regional de Basquete de Santiago Norte) e recriado o Associação Regional de Basquete de Santiago.

Ligações externas
Site Oficial da Associação Regional de Futebol de Santiago Norte (ARFSN)

Associações de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de Santiago (Zona Norte)
Desporto da Ilha de Santiago (Cabo Verde)
Santa Catarina (Cabo Verde)
Santa Cruz (concelho de Cabo Verde)
São Lourenço dos Órgãos
São Miguel (concelho de Cabo Verde)
São Salvador do Mundo (concelho de Cabo Verde)
Tarrafal (Cabo Verde)
Fundações em Cabo Verde em 1988